Brasilien deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1920 i Antwerpen og har siden deltaget i samtlige sommerlege bortset fra 1928 i Amsterdam. Brasilien har også deltaget i alle vinterlege fra og med 1992 i Albertville. 

Brasilien var vært for sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Brasiliens OL-statistik  på Sports-reference.com

Brasilien ved sommer-OL
Brasilien ved vinter-OL
OL